Комършъл Юниън Ашурънс Мастърс 1974 (на английски: Commercial Union Assurance Masters) е тенис - турнир от веригата Гран При, организиран и проведен в Мелбърн, Австралия от 10 до 15 декември 1974 г.

Тенисистите са разпределени в „Синя“ и „Бяла“ групи. Полуфиналните двойки са първия по класиране от съответната група срещу втория от другата.

На финала Гилермо Вилас побеждава защитаващия титлата си Илие Настасе.

<noinclude>

„Синя група“

„Бяла група“

Източници 

1974 Masters Singles Draw

ATP Тур
Турнири по тенис на закрито
Турнири по тенис в Австралия
Спорт в Мелбърн